El nombre propio Ahmed hace referencia a:

Etimología 
 Ahmed

Personas 
 Ahmed hijo de Boabdil, heredero del Reino de Granada. 
 Ahmed I (1590–1617), sultán del Imperio Otomano.
 Ahmed II (1643–1695), sultán del Imperio Otomano.
 Ahmed III (1673–1736), sultán del Imperio Otomano e hijo del sultán Mehmed IV.
 Ahmed Cemal (1872-1922), pachá que ejerció el poder en el Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial.
 Ahmed Dlimi (1931-1983), político y militar marroquí.
 Ahmed Nazif (1952- ), Primer ministro de Egipto.
 Ahmed Ould Daddah (1942- ), político y economista de Mauritania.
 Ahmed Yasín (1937-2004), cofundador y líder del grupo paramilitar islamista palestino Hamas.
 Abbasuddin Ahmed (1901-1959), cantante de música folclórica bengalí.
 El príncipe Ahmed, un príncipe del libro "Las mil y una noches".
 Ahmed Al Nami, terrorista del 11 de septiembre de 2001.
 Ahmad Mnajed, futbolista iraquí. 
 Ahmed Salah Alwan, futbolista iraquí. 
 Ahmed Abid Ali Mohammed, futbolista iraquí. 
 Ahmed Kelly, nadador australiano. 
 Ahmed Al-Muhammadi, futbolista egipcio. 
 Ahmed Khairy, futbolista egipcio. 
 Ahmed Said, futbolista egipcio. 
 Ahmed Boudlel Harkati, mejor novato de la Residencia Príncipe Felipe (Guadalajara, España) 2014.
 Ahmed Agdamski
 Ahmed Ben Ibraim Ben Abu Chaled
 Ahmed Owaidan Al-Harbi
 Ahmed Sofa
 Ahmed Taoufik El Madani
 Ahmedgarh

en:Ahmad#Ahmet